Soler ist ein ursprünglich wohnortbezogener provenzalischer und katalanischer Familienname, der Personen aus verschiedenen gleichnamigen oder von soler abgeleiteten Orten in diesen Regionen bezeichnete.

Die Schreibweisen Solér und Solèr existieren in anderen Sprachräumen.

Namensträger 
 Alejandra Soler (1913–2017), spanische Politikerin und Hochschullehrerin
 Àlex Soler-Roig (* 1932), spanischer Automobilrennfahrer
 Alvaro Soler (* 1991), deutscher Sänger
 Amalia Domingo Soler (1835–1909), spanische Schriftstellerin und Spiritistin
 Andrés Aviñó Soler (1914–2006), kubanischer Diplomat
 Angelino Soler (* 1939), spanischer Radrennfahrer

 Benet Soler († 1682), katalanischer Kapellmeister und Komponist
 Carles Soler Perdigó (* 1932), spanischer Geistlicher, Bischof von Girona
 Carlos Soler (* 1997), spanischer Fußballspieler
 Emília Miret i Soler (1892–nach 1941), katalanische Pianistin, Musikpädagogin und Komponistin
 Enrique Valles y Soler de Aragón († 1889), spanischer Diplomat
 Erik Solér (* 1960), norwegischer Fußballspieler
 Ernst Solèr (1960–2008), Schweizer Schriftsteller
 Esteve Soler (* 1976), spanischer Dramatiker
 Facundo Soler (* 1973), argentinischer Rugby-Union-Spieler
 Fernando Soler (1896–1979), mexikanischer Schauspieler, Regisseur, Produzent und Drehbuchautor

 Francisco Gabilondo Soler (1907–1990), mexikanischer Autor, Komponist und Sänger
 Frederic Soler (Serafí Pitarra; 1839–1895), katalanischer Dichter, Dramatiker und Unternehmer
 Gabriel Trujillo Soler (* 1979), spanischer Tennisspieler
 Gérard Soler (* 1954), französischer Fußballspieler und -funktionär
 Jaume Antoni Obrador i Soler (1748–1803), spanischer Theologe und Autor
 
 Joseph Tous y Soler (1811–1871), spanischer römisch-katholischer Kapuzinerpater, Seliger
 
 Juli Soler (1949–2015), spanischer Gastronom
 Julián Soler (1907–1977), mexikanischer Schauspieler und Regisseur
 Marc Soler (* 1993), spanischer Radrennfahrer
 Mauricio Soler (* 1983), kolumbianischer Radrennfahrer
 Miquel Soler (* 1965), spanischer Fußballspieler
 Pastora Soler (* 1978), spanische Flamencosängerin
 Pedro Soler (* 1938), französischer Flamencogitarrist
 Pia Solèr (* 1971), Schweizer Autorin
 Roger Soler (* 1960), peruanischer Langstreckenläufer
 Salvador Brotons i Soler (* 1959), katalanischer Dirigent, Flötist und Komponist

 Vicente Martín y Soler (1754–1806), spanischer Komponist
 Yolanda Soler (* 1971), spanische Judoka

Siehe auch 
 Le Soler
 Solèr
 Soller

Einzelnachweise 

Familienname
Katalanischer Personenname
Spanischer Personenname